Adrian Ungur era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Mate Delić.

Simone Bolelli ha battuto in finale Julian Reister 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)
  Facundo Argüello (Secondo turno, ritiiro)

  Adrian Ungur (quarti di finale) 
  Malek Jaziri (primo turno)  
  Julian Reister (finale)  
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tunis Open 2014